TRON (криптовалюта)
 Японський проект операційної системи реального часу
 Tron - (справжнє ім'я Борис Флоричич; 8 червня 1972 — між 17 і 22 жовтня 1998) — німецький хакер і фрикер.